Shin Ae (Hangul: 신애; Seúl, 13 de marzo de 1982) es una actriz y modelo surcoreana.

Carrera 
Su debut como actriz en la serie dramática Medical Center de SBS en 2000, además de ser un modelo para empresas principales endoso como Cyon y Olay, Shin Ae principalmente a interpretado personajes secundarios en la televisión, sus papeles más grandes en Aroma de verano de KBS en 2003 y Empress Cheonchu en 2009.

Su popularidad subió por las nubes cuando fue elegida en We Got Married' de MBC con Alex. Aunque dejó en el octavo episodio debido a conflictos de horario de Alex, volvió en el episodio 13.

El 2 de octubre de 2008, una amiga cercana de Shinae Choi Jin-sil se suicidó, impactando a la nación. Los internautas asumieron que el impacto emocional causaría que Shinae dejara el show. Sin embargo, más tarde se reveló que dejaría el espectáculo de todos modos, por la razón de conflictos de horario para el drama de Shinae Empress Cheonchu de la película. Alex y Shin Ae hicieron su salida oficial del show en 16 de noviembre de 2008.

 Vida privada 
El 28 de mayo de 2009, Shinae se casó con Park Jae Gwan, un cercano amigo de la familia, en el Sheraton Walker Hill Hotel, de Seúl. Después de dos años de matrimonio en agosto de 2011 anunció que estaba embarazada de su primer hijo con su marido Park Jae Gwan.

 Filmografía 
 Series de televisión 
 Medical Center, SBS, 2000
 Four Sisters, MBC, 2001
 Summer Scent, KBS, 2003
 War of the Roses, MBC, 2004
 More Beautiful Than a Flower, KBS, 2004
 Empress Chun Chu, KBS, 2009

 Películas 
 Season in the Sun, 2002
 The Silver Knife, 2003

 Vídeos musicales 
 글루미 선데이 (Gloomy Sunday), Chae Dong Ha, 2002
 외워 두세요 (Please Remember), Sung Shi Kyung, 2003
 난... (I...), Oak Joo Hyun, 2003
 한번만 (Just Once''), 2NB, 2005

Show de variedades 
 X-Man, SBS, 2006
 We Got Married, MBC, 2008

Referencias

Enlaces externos 
Hancinema profile
Cyworld

Nacidos en Seúl
Actrices de cine de Corea del Sur
Actrices de televisión de Corea del Sur
Concursantes de We Got Married